Allô Police est une série télévisée policière burkinabè créée et réalisée par Patrick Martinet. Elle comporte . Ses épisodes ont une durée moyenne de . Allô Police a été tourné au siège de la production Frame, à Bobo-Dioulasso.

Synopsis 
La série « Allô Police » suit les péripéties du « commissariat de quartier ». Dans ce commissariat, le commandant Gustave a bien du mal à inculquer une discipline à ses éléments. Son unité est gangrénée par la corruption, l’indiscipline et un manque flagrant de professionnalisme. En effet, les éléments du commissaire Gustave ne pensent qu’à se faire de l’argent sur le dos des honnêtes citoyens en monnayant leurs différentes interventions. En dehors de ces tares humaines, le commissariat doit également faire face à un manque criard de matériel. Au « Commissariat du quartier » règne le chaos, et pourtant, toutes ces insuffisances n’empêchent cependant pas les hommes de l’inspecteur « Margouillat » de mener à bien les enquêtes qui leur sont confiées.

Distribution 
 Valentin Ouédraogo : commandant Gustave
 Jean Pierre Saunier : capitaine Philibert 
 Ibrahim Coulibaly : agent Sakato
 Maïmouna Dembélé : agent Boulotte 
 Issa Sanon : agent Dengo
 Boubakar Kone : inspecteur Magouillat
 Issiaka Sanou : planton Dabio
 Salamata Tougma : secrétaire Kakie
 Minata Sanon : lieutenant Bourriche (celle qui remplacer le capitaine Philibert à l'épisode 41)
 Jean Gustave Conombo : tonton Jean
 Alain Tapsoba : 
 Olivier Some : 
 Olga Toe : 
 Mabrondje Toure : 
 Issa Traore : 
 Mahamadi Sawadogo : 
 Haoua Zoungrana : 
 Assita Zerbo : 
 Aoua Kone : 
 Sekou Palm :
 Hamado Ilboudo :
 Adama Gnagnou : 
 Clement Kafando :
 Bintou Ouattara :

Fiche technique 
 Cadreur : Patrick Martinet
 Prise du son : Adjaratou Dembélé
 Perchman : Lassina Ouattara 
 Assistant cardeur : Martin Zerbo
 Électricien : Modibo Ba 
 Scripte : Hawa Dia
 Secrétaire de production : Adjaratou Dembélé
 Accessoriste : Hawa Dia
 Monteur : Sylvie Martinet
 Générique : Patrick Martinet
 Musique : Gilbert Grosjean 
 Costume : Adama Gnagnou, Clement Kafando, Suzanne Curtet, Camille Martinet

Diffusion 
La série a été diffusée en 2006.

Liens externes 
 Allô Police Sur Cote Ouest

Série télévisée créée en 2006
Série télévisée burkinabé
Série télévisée policière
Série télévisée en français
Série télévisée se déroulant en Afrique